Василий Бойчук:
 Бойчук, Василий Андреевич (1908—1971) — Заслуженный строитель РСФСР, орденоносец, чьё имя носит одна из улиц Северодвинска.
 Бойчук, Василий Сафронович (1912—?) — украинский советский партийный деятель.